El Romeral hace referencia a varios artículos:

En Chile 
 El Romeral (mina), explotación de hierro en la comuna de La Serena

En España 
 El Romeral (Toledo), municipio.
 El Romeral (Alhaurín de la Torre), pedanía del municipio de Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga.
 El Romeral (Granada), localidad del municipio de Gualchos, provincia de Granada.
 El Romeral (Málaga), barrio de la ciudad de Málaga.
 Dolmen'' o Tholos de El Romeral''', monumento megalítico de Antequera.